Bathydactylus är ett släkte av koralldjur. Bathydactylus ingår i familjen Actinostolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Bathydactylus